Pierres (Calvados)
 Pierres (Eure-et-Loir)